Wrightson ist der Familienname folgender Personen:

 Bernard Wrightson (* 1944), US-amerikanischer Wasserspringer
 Bernie Wrightson (1948–2017), US-amerikanischer Comiczeichner
 Keith Wrightson (* 1948), US-amerikanischer Historiker
 Patricia Wrightson (1921–2010), australische Kinder- und Jugendbuchautorin